Скай Тауэр, Скай Тауэрс (, ) — название нескольких высотных зданий в разных странах:
Азия
  — в Дубае, ОАЭ.
  — в Абу-Даби, ОАЭ.
 Sky Tower 41 — в Каминояме, Япония.
  — в Сингапуре.
 Тантекс Скай Тауэр — в Гаосюне, Тайвань.

Европа
 Скай Тауэр — во Вроцлаве, Польша.
  — в Киеве, Украина.

Прочие части света
 Скай Тауэр — в Окленде, Новая Зеландия.

См. также 
 Tokyo Skytree — в Токио, Япония